Хардой (, , ) — город в центральной части штата Уттар-Прадеш, Индия. Административный центр округа Хардой.

География 
Абсолютная высота — 133 метра над уровнем моря. Расположен в 102 км к северо-западу от Лакнау, 140 км от Канпура, 142 км к юго-востоку от Барейлли и в 394 км к востоку от Дели.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 141 297 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Имеется железнодорожное сообщение.

Примечания 

Города Уттар-Прадеш